Humaira Begum (Kabul, 1918 - Roma, 26 de junio de 2002) fue reina consorte de Afganistán durante cuarenta años (1933-1973).

Biografía 
Hija del Sardar Ahmad Shah Khan y de su primera esposa, Zarin Begum.

Contrajo matrimonio con su primo hermano, Mohammed Zahir Shah el 16 de noviembre de 1930 (nikah) y en Qawmi Bagh, Kabul, el 7 de noviembre de 1931 (zifaf). Juntos reinaron junto a sus siete hijos en común durante 39 años, hasta que fue declarada la República de Afganistán, partieron al exilio en Roma.

Entre las medidas que adoptó su esposo para modernizar el país, destaca su labor para acabar con la purdah, que obliga a las mujeres a cubrirse totalmente en público mediante el uso de burkas o ropas similares. Para dar ejemplo, Humaira Begum, no usaba velo. Fue una feminista convencida.

En 1946 la reina Humaira fundó la Sociedad de Mujeres, que fue el primer instituto para mujeres que existió en Afganistán.

Falleció en Roma el 26 de junio de 2002 y fue enterrada posteriormente en el mausoleo familiar, donde aún reposa junto a su esposo.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas afganas 
  Miembro de I Clase de la Orden del Sol Supremo (08/11/1933).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 01/01/1950).
  Miembro de I Clase de la Orden de las Pléyades (Imperio de Irán, 26/03/1950).
  Dama Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (Alemania, 07/08/1963).
  Dama Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona (Imperio de Japón, 14/04/1969).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Cena en honor de los Reyes de Afganistán

Feministas de Afganistán
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Grandes cruces de la Legión de Honor
Afganas del siglo XX
Nacidos en Kabul
Musulmanes de Afganistán